I Campionati italiani di taekwondo del 2021 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Busto Arsizio in Lombardia, in data 20 e 21 novembre 2021.

Risultati

Fino a 54 kg

Fino a 58 kg

Fino a 63 kg 

1: Atleta ritirato, vittoria all'avversario; 2: Vittoria per superiorità

Fino a 68 kg 

1: Vittoria al quarto round

Fino a 74 kg 

1: Vittoria al quarto round

Fino a 80 kg 

1: Vittoria per abbandono; 2: Vittoria per somma di penalità

Fino a 87 kg 

1: Vittoria per differenza massima di 12 punti; 2: Vittoria per abbandono

Oltre 87 kg

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2021